«Rush» puede referirse a:

Música 
Agrupaciones
 Rush (1968-1997; 2002-), banda canadiense de rock progresivo.
Álbumes
 Rush (1974), álbum debut de la banda Rush.
 Rush (n/d), álbum de Eric Clapton.
Canciones
 Rush (1993), canción de del grupo Depeche Mode.
 Rush (2006), canción de del grupo Poisonblack.

Entretenimiento

Películas 
 Rush (2012), película dirigida por Anthony Richmond.
 Rush (1991), película dirigida por Lili Fini Zanuck.
 Rush (2012), película dirigida por Shamin Desai.
 Rush (2013), película del director Ron Howard, sobre automovilismo, que cuenta la historia sobre los duelos entre James Hunt y Niki Lauda.

Series de TV 
 Rush (2008), serie televisiva australiana.
 Rush (2014), serie televisiva.

Videojuegos 

 Rush, serie de videojuegos de carreras arcade.

Toponimia 
Estados Unidos
 Rush, localidad en el estado de Nueva York.
 Rush, en el estado de Colorado.
 Rush, en el estado de Kentucky.
 Rush County, en el estado de Indiana.
 Rush County, en el estado de Kansas.
Irlanda
 Rush, localidad.

Miscelánea 
 Rush también suele usarse para referirse al lápiz labial.
 Rush, luchador profesional mexicano, que actualmente trabaja para AAA y ROH.
 Rush HD, canal de televisión.